Кірстен Фліпкенс і Елісе Мертенс були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.

Сорана Кирстя і Андрея Міту виграли титул, у фіналі перемігши пару Вероніка Кудерметова і Галина Воскобоєва з рахунком 1–6, 6–2, [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
 Main Draw 

Ladies Open Lugano, парний розряд
2019
2019 у швейцарському спорті